Immert (Duitsland), een plaats in Duitsland,
Immert (België), een plaats in Leopoldsburg